Херенвен:
 Херенвен — город в Голландии.
 Херенвен — футбольный клуб из одноименного города.